Chrysler Serie C30 steht für:

 Serie C30 des Chrysler Saratoga, siehe Chrysler Saratoga #Saratoga C30/C36 (1941–1942)
 Serie C30 des Chrysler Highlander, siehe Chrysler Highlander #Serie C30 (1941)
 Serie C30 des Chrysler New Yorker, siehe Chrysler New Yorker #New Yorker, 1941–1942
 Serie C30 des Chrysler Imperial, siehe Chrysler Imperial #Serien C30, C33 und C37 (1941–1942)